Cornut (en llatí Cornutus) era un agnomen de la família romana dels Camerí que formaven part de la gens Sulpícia, d'origen patrici. També era el cognomen de diversos plebeus que pertanyien a gens que no es coneixen.

Referències 

Cognoms romans